Нва́нкво Эме́ка Обио́ра (; 12 июля 1991, Кадуна) — нигерийский футболист, опорный полузащитник клуба «Боавишта».

Клубная карьера 
Первые шаги в футболе начал делать в родном городе Кадуна. Воспитанник клуба ЭКО из крупнейшего города Нигерии Лагоса. В 2006 году столичным клубом был отдан в аренду в свой первый профессиональный клуб «Хартленд», в котором находясь по 2008 год сыграл 47 матчей, в которых забил 16 мячей. С 2008 по 2009 год находился в аренде в клубе «Викки Туристс», в 17 играх за который забил 4 мяча. 11 мая 2009 года он был снова отдан в аренду, но уже в европейский клуб, игравший во второй по значимости лиге (Сегунда) Испании «Реал Мурсию», за который футболисту так и не удалось сыграть ни одного матча.

30 января 2010 года за 800 тысяч евро был куплен миланским «Интернационале» у лагосского клуба ЭКО для усиления молодёжного состава, который возглавляет Фульвио Пеа.

25 июля 2010 года «Интер» приобрёл у «Пармы» Биабиани и Маригу, частью сделки явилась передача половины прав на игрока Нванкво Обиору. С приходом в клуб испанского тренера Рафаэля Бенитеса игрок начал привлекаться к тренировкам с основным составом, а после, ввиду большого количества травм, постигших команду, включался в заявки на матчи. Дебют игрока состоялся в Лондоне во время матча группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Нванкво Обиора появился на поле на 54-й минуте, заменив ганского полузащитника Салли Мунтари

Дебют молодого игрока в итальянской Серии А состоялся 21 ноября 2010 года на 55 минуте выездного матча против «Кьево». 31 января 2011 года был отдан в аренду «Парме», в которой дебютировал 15 мая 2011 года. В июле 2011 года «Парма» выкупила весь контракт игрока у «Интера».

Карьера в сборной 
Нванкво Обиора с 2004 по 2007 год являлся игроком национальной сборной Нигерии до 17 лет, за время, проведённое в её составе, сыграл 20 матчей, в которых забил 5 мячей. На данный момент является членом сборной до 20 лет, в составе которой в 2009 году принял участие в молодёжном чемпионате мира, проходившем в Египте, и молодёжном чемпионате Африки в Руанде.

Достижения 
 Суперкубок Италии: 2010
 Обладатель Кубка африканских наций: 2013.

Характеристика 
Играет на позиции опорного полузащитника, при надобности может сыграть центрального защитника Молодого футболиста часто сравнивают с Оби Микелем.

Примечания 

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу
Игроки ФК «Хартленд»
Игроки ФК «Викки Туристс»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Губбио»
Игроки ФК «Падова»
Игроки ФК «ЧФР» Клуж
Игроки ФК «Кордова»
Игроки ФК «Академика» Коимбра
Игроки ФК «Левадиакос»
Игроки ФК «Боавишта»